Монстрація — масова художня акція у вигляді демонстрації із транспарантами та тозунгами; вид гепенінгу.
 Монстрація або Монстранція — в Католицькій церкві різновид дароносиці, призначена для адорації — позалітургійного шанування Святих Дарів, освячених у ході Євхаристії.